Аргуново — название населённых пунктов в России:

 Аргуново — урочище в Петушинском районе Владимирской области.
 Аргуново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Аргуново — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Аргуново — деревня в составе города Калуга Калужской области.
 Аргуново — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Аргуново — деревня в Зарайском районе Московской области.
 Аргуново — деревня в Раменском районе Московской области.
 Аргуново — село в Суворовском районе Тульской области.
 Аргуново — деревня в Ясногорском районе Тульской области.